
Termin -{NIK}- ima više značenja.

 Nik Hajdfeld, nemački vozač formule 1.
 Nik Hornbi, engleski pisac.
 -{MAP3K14}-, kinaza